Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila ŠNK Mladost Gornja Gračenica. Zbog reorganiziranja županijskih nogometnih natjecanja, odnosno ukidanja Premier lige Sisačko-moslavačke županije, iz 1. ŽNL je u 2. ŽNL ispalo 9 klubova, odnosno, samo su prva tri kluba (ŠNK Mladost Gornja Gračenica, NK Slavonac Lipovljani i ŠNK Podovi Dvor) ostala u 1. ŽNL.

Tablica

Izvori 

 Glasilo #15/2014 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2013-14
sisačko-moslavačka-1